Lennart Axelsson kan syfta på

 Lennart Axelsson (politiker) (född 1952), socialdemokratisk politiker
 Lennart Axelsson (militär) (född 1960), militär